Блэ́кмен, Блэ́кман, Бла́кман (Blackman) — английская фамилия. Известные носители:

 Блэкман, Гарри (1908—1999) — член Верховного суда США.
 Блэкмен, Джамал (род. 1993) — английский футболист.
 Блэкмен, Джордж (1897—2003) — рядовой британского вест-индского полка, являлся последним участником Первой мировой войны, проживавшим в Вест-Индии.
 Блэкмен, Ник (род. 1989) — английский футболист.
 Блэкман, Онор (1925—2020) — британская актриса.
 Блэкман, Синди (род. 1959) — американская джаз- и рок-барабанщица.
 Блэкмен, Стив (род. 1963) — американский рестлер.
  (1866—1947) — британский физиолог растений.

Примечания